Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1984 года  прошёл 6—29 октября в Дакаре, Сенегал под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли  участие 20 спортсменов из 8 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Анатолий Гантварг.

Финал

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»/1985 №1
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.)  (нидерл.)

Мужчины 1984
1984 год в Сенегале
1984 год в шашках